En Pologne, Zakrzew peut désigner :

dans  la voïvodie de Grande-Pologne
 Zakrzew, village.

dans la voïvodie de Łódź
 Zakrzew, village du powiat de Łowicz
 Zakrzew, village du powiat de Radomsko 
 Zakrzew, village du powiat de Rawa Mazowiecka 
 Zakrzew, village du powiat de Sieradz 

dans la voïvodie de Lublin
 Zakrzew, gmina rurale du powiat de Lublin
 Zakrzew, village du powiat de Lublin, chef-lieu de cette gmina
 Zakrzew, village du powiat de Radzyń Podlaski

dans la voïvodie de Mazovie
 Zakrzew, village du powiat de Garwolin
 Zakrzew, village du powiat de Kozienice 
 Zakrzew, gmina du powiat de Radom 
 Zakrzew, village du powiat de Radom, chef-lieu de cette gmina
 Zakrzew, village du powiat de Sochaczew 
 Zakrzew, village du powiat de Węgrów